Thalhofer ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Thalhofer (* ca. 1420; † ca. 1490), deutscher Fechtmeister
 Florian Thalhofer (* 1972), deutscher Dokumentarfilmer und Medienkünstler
 Valentin Thalhofer (1825–1891), deutscher Theologe